Le tournoi de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 20 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Australien James Duckworth et du Canadien Vasek Pospisil. Tous deux sont respectivement remplacés par Édouard Roger-Vasselin et Rajeev Ram.
 Le tenant du titre Bernard Tomic conserve son titre en s'imposant en finale face à Adrian Mannarino en 3 sets, 6-1, 3-6, 6-2. L'Australien marque ainsi sa  sur le circuit ATP tandis que le français, lui, s'incline pour la seconde fois en finale durant cette saison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Bogota
Sport en Colombie en 2015
Tennis en juillet 2015